Henry Aaron ist der Name folgender Personen:

*Henry Aaron (1914–2000), US-amerikanischer Bratschist und Dirigent
Henry Jacob Aaron (* 1936), US-amerikanischer Ökonom

 Henry Louis Aaron, eigentlicher Name von Hank Aaron (1934–2021), US-amerikanischer Baseballspieler